La famille Paglia est une famille d'artistes italiens,  des peintres de la Renaissance :
 Francesco Paglia (1636 - ap. 1700), et ses fils :
 Angelo Paglia (1681-1763),
 Antonio Paglia (1680-1747).

Famille d'artistes italiens